Мари́я Никола́евна Анто́нова (24 августа 1926 — 1 марта 2020) — певица; Народная артистка РСФСР (4.1.1980). По национальности мокша.

Биография 
Родилась 24 августа 1926 года в селе Левжа (ныне  Мордовии). .

В 1945 году окончила Мордовскую студию при Саратовской консерватории.
После окончания учебного заведения стала артисткой хора музыкального театра Мордовии, а с 1948 года — солисткой ансамбля песни и танца «Умарина». 

C 1955 по 1993 год была солисткой Мордовской государственной филармонии.

В репертуаре певицы мордовские и русские народные песни, произведения советских композиторов. Считается одной из лучших российских исполнительниц лирических песен. 

Визитной карточкой певицы, а затем и всей республики Мордовия стала песня «Умарина» (▶ ), что в переводе означает «яблонька». В Мордовии «умариной» так же называют обязательный свадебный атрибут — украшенные цветами ветки дерева. Её несет хозяйка свадьбы, олицетворяющая хранительницу очага — Кудаву, в праздничном национальном наряде. Поэтому «умарина» это еще и олицетворение молодости, преемственности поколений. Впервые песня была исполнена молодой Марией в 1957 году на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Москве. Песня очень быстро стала одной из самых популярных народных песен в Мордовии.

М. Н. Антонова занесена в Книгу трудовой доблести и героизма Мордовской АССР.

О Марии Николаевне созданы два музыкальных фильма.

Награды и премии 
 народная артистка РСФСР (04.01.1980)
 заслуженная артистка РСФСР (08.03.1960)
 народная артистка Мордовской АССР (1969)
 заслуженная артистка Мордовской АССР (1957)
 Государственная премия Мордовской АССР (1971)
 Государственная премия Республики Мордовия (2002)
 орден «Знак Почёта»
 орден Дружбы народов
 Почётный гражданин Республики Мордовия (2000)

См. также 
 Культура России

Примечания

Ссылки 
 Музыкальная энциклопедия: М. Н. Антонова 

Народные артисты Мордовской АССР
Заслуженные артисты Мордовской АССР
Певцы и певицы на мокшанском языке